Rudolf Lehmann kan syfta på bland andra:

* Rudolf Lehmann (1819–1905), tysk-engelsk målare
 Rudolf Lehmann (1890–1955), tysk jurist och officer
 Rudolf Lehmann (1891–1984), tysk historiker
 Rudolf Lehmann (1914–1983), tysk SS-Standartenführer
 Rudolf Lehmann-Filhés (1854–1914), tysk matematiker och astronom